Lista 100 największych miast świata – zawiera zbiór 100 największych miast świata pod względem zaludnienia, w kolejności malejącej.

Bibliografia 
 

Miasta
Rankingi